«Я люблю тебя до смерти» — американская чёрная комедия 1990 года, снятая Лоуренсом Касданом. В главных ролях: Кевин Клайн, Трейси Ульман, Джоан Плаурайт, Ривер Феникс, Уильям Херт и Киану Ривз.

Сценарий, написанный Джоном Костмайером, в значительной степени, основан на реальной истории: покушение на убийство, которое произошло в 1983 году в Аллентауне, штат Пенсильвания. Фрэнсис Тото неоднократно пыталась убить своего мужа, Энтони. Она провела четыре года в тюрьме за попытку убийства и была освобождена в 1988 году.

Сюжет 
Владелец пиццерии Джоуи долгое время изменяет своей жене Розали с несколькими женщинами. Однажды ей становится об этом известно, однако она отказывается от развода и готовит план убийства супруга.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил смешанные оценки критиков. На сайте Rotten Tomatoes у картины 56 % положительных отзывов на основе 25 рецензий, на Metacritic — 45 баллов из 100 на основе 13 рецензий. Роджер Эберт поставил фильму 3 звезды из 4.

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1990 года
Чёрные комедии США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1990 года